Anatolia – regione geografica dell'Asia sudoccidentale
 Anatolia – forma femminile del nome proprio di persona italiano Anatolio
 Anatolia – martire cristiana, venerata come santa
 Anatolia Story – manga
 Anatolia – album dei Mezarkabul

Pagine correlate 
 Santa Anatolia
 Anatolio